Cahill Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cahill Mountain (Pennsylvania)	
 Cahill Mountain (Washington)